Estacions ferroviàries a Vilanova i la Geltrú:
 Estació de Vilanova i la Geltrú (línia Barcelona-Vilanova-Valls)
 Estació de Vilanova Est (en projecte, línia Orbital Ferroviària)
 Estació de Vilanova Centre (en projecte, línia Orbital Ferroviària)
 Estació de Vilanova Oest (en projecte, línia Orbital Ferroviària)

Altres estacions:
 Estació de Vilanova del Camí (línia Llobregat-Anoia)
 Estació de Vilanova de la Barca (línia Lleida - la Pobla de Segur)
 Estació de Vilanova de la Sal (línia Lleida - la Pobla de Segur)

Vilanova